Achttienhoven (Utrecht)
 Achttienhoven (Zuid-Holland)
 Achttienhoven (waterschap)